Mursch ist der Familienname folgender Personen:

 Karl-Heinz Mursch (1911–2002), deutscher Politiker (CDU), MdB
 Richard Mursch (* 1882; † nach 1933), deutscher Politiker (DNVP), MdL Preußen